Orvieto steht für:
 Orvieto, eine italienische Stadt
 Orvieto (Schiff), britisches Passagierschiff
 Orvieto (Weinbaugebiet)
 Bistum Orvieto-Todi
 Liste der Bischöfe von Orvieto

Orvieto ist der Familienname folgender Personen:
 Angiolo Orvieto, italienischer Dichter
 Laura Orvieto, italienische Schriftstellerin
 Renzo Orvieto, italienischer Maler, Bildhauer und Partisan
 Ugolino von Orvieto, italienischer Musiker und Komponist